Okręty US Navy o nazwie USS "Bache":
 Pierwszy USC&GS "Bache" (1871), zwany wcześniej "A. D. Bache", był okrętem badawczym na przełomie XIX i XX wieku.
 Drugi "Bache" (DD-470) był niszczycielem typu Fletcher, który był w służbie w latach 1942-1968.

Bache